Christian Schräer (Emsdetten, 1965. január 29.–) német nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása:  vámtisztviselő.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
A játékvezetésből 1977-ben vizsgázott, 1998-ban minősítették országos 2. Bundesliga és a Bundesliga asszisztensének. A nemzeti játékvezetéstől 2009-ben vonult vissza.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Német labdarúgó-szövetség (DFB) Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1998-tól tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott- és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2010-ben búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság
Németországban rendezték a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokság döntő találkozóit, ahol a FIFA JB Markus Merk játékvezető állandó asszisztensének jelöltle. Ez volt az első világtorna, amikor a meghívott játékvezetőhöz (nemzeti vagy nemzetközi) szorosan kapcsolódtak asszisztensei. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 3.

2006-os labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Labdarúgó-Európa-bajnokság 
Portugália rendezte a XII., a 2004-es labdarúgó-Európa-bajnokság végső küzdelmeit, ahol az UEFA JB Markus Merk bíró egyik asszisztense lehetett.

2004-es labdarúgó-Európa-bajnokság

Európa-bajnoki mérkőzés

Források 

Német labdarúgó-játékvezetők
1965-ben született személyek
Élő személyek